

Половиця — річка у Вітебській області. Ліва притока річки Голбиця.

Половиця — козацька слобода Кодацької паланки Війська Запорізького
 Половиця — мала річка правобережної частини міста Дніпро. Притока Дніпра.
 Половиця — мала річка Києва. Протікає в місцевості Оболонь. Притока Дніпра.